Jan Bogusz (zm. 1591) – kasztelan czechowski i zawichojski
 Jan Bogusz (zm. 1619) – kasztelan czechowski
 Jan Bogusz (zm. 1717) – podczaszy kamieniecki
 Jan Bogusz (1918-1945) – skrzypek ludowy z mikroregionu Kajoków w Radomskiem
 Jan Marcin Bogusz (zm. 1705) – podkomorzy podolski
 Jan Stanisław Bogusz (1928-2009) – polski pedagog